Pages of Life est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Pages of Life, un film muet britannique réalisé par Adelqui Migliar, sorti en 1922.

Musique 
 , le troisième album studio du groupe américain de musique country/country rock , produit par  et Ed Seay, sorti le  chez /Curb Records ; 
 , un album musical américain de gospel de  publié sur le label  en 1998.

Littérature 
 170 Pages of Life, un livre d'Amna Dhanani, publié en 2021.